Escola del Treball (Badalona), seu del conservatori de música d'Adolf Ruiz i Casamitjana 
 Escola del Treball de Barcelona, institut d'educació secundària al recinte de l'Escola Industrial, al carrer Urgell de Barcelona 
 Escola del Treball (Lleida), institut d'educació secundària de Lleida
 Escola del Treball (Reus), centre formatiu desaparegut